Molekulska formula -{C17H24O3}- se može odnositi na:

 Ciklandelat
 Onhidal
 Šogaol